Diavolezza désigne plusieurs lieux situés dans le Val Bernina, dans le canton des Grisons, en Suisse :

 le Col de la Diavolezza, un col de montagne
 le domaine skiable Diavolezza-Lagalb
 le refuge Diavolezza, un hôtel et restaurant situé à près de 3000m d'altitude